US Open 2017 – gra podwójna kobiet na wózkach – zawody deblowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 7–9 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2017
US Open – gra podwójna kobiet na wózkach